La plupart des partis ci-dessous sont membres de l'Internationale socialiste, qui regroupe depuis 1951 la majorité des partis socialistes du monde. Sont aussi indiqués les partis défunts dont ils sont issus ou avec lesquels ils ont eu des liens organiques.

Parti socialiste belge, qui s'est scindé en 1978 entre le Socialistische Partij Anders flamand et le Parti socialiste francophone;

Parti socialiste (PS), un parti politique français ;
 Parti socialiste guyanais (PSG) est un parti politique de la Guyane française distinct du PS ;
 Parti socialiste polynésien (PSP) en Polynésie française ;
 Parti socialiste de France, ancien parti politique français fondé en 1901 sous le nom d'Unité socialiste révolutionnaire ;
 Parti socialiste français, ancien parti politique français fondé en 1902 et ayant fusionné en 1905 avec le parti socialiste de France pour créer la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) ;
 Parti socialiste français, ancien parti politique français fondé en 1919, scission d'une minorité de la SFIO.

Voir aussi

Parti socialiste italien, de 1892 à 1994.
 Parti socialiste, de 1996 à 2001.
 Nouveau parti socialiste italien, depuis 2001.
 Parti socialiste, depuis 2007.

Parti socialiste suisse (PSS), fondé en 1888.

Autres pays 
 Socialist Labor Party (SLP), ou Parti ouvrier socialiste d'Amérique
 Parti socialiste d'Amérique (1901-1973)
 Parti socialiste, parti politique d'Angleterre et pays de Galles ;
Parti travailliste socialiste, parti politique britannique ;
 Parti socialiste (Argentine), parti politique argentin ;
 Parti socialiste argentin
 Parti socialiste, parti politique bosno-herzégovien ;
 Parti socialiste, parti politique chilien ;
 Parti socialiste ouvrier espagnol, parti politique espagnol ;
 Parti socialiste, parti politique gabonais ;
 Parti socialiste de Grande-Bretagne (SPGB) ;
 Parti socialiste, parti politique hongrois ;
 Partai Sosialis était un parti politique indonésien qui en 1948, forma une alliance avec le Parti communiste indonésien ou PKI pour ensuite se scinder en deux, l'aile gauche rejoignant le PKI et l'aile droite prenant le nom de Parti socialiste indonésien;
 Parti socialiste, parti politique irlandais ;
 Parti socialiste, parti politique japonais ;
 Union Socialiste des Forces Populaires, parti d'opposition en excellence durant le règne de Hassan II au Maroc, aujourd'hui assez représenté au Parlement marocain ;
 Parti socialiste, parti politique marocain ;
 Parti socialiste, parti politique néerlandais ;
 Parti socialiste, parti politique polonais ;
 Parti socialiste, parti politique de Porto Rico de 1899 à 1956 ;
 Parti socialiste, parti politique portugais ;
 Parti socialiste, parti politique saint-marinais ;
 Parti socialiste ; parti politique sénégalais ;
 Parti socialiste sénégalais ;
 Parti socialiste de Serbie, parti politique serbe ;
 Parti socialiste, parti politique tunisien ;
 Parti socialiste, parti politique ukrainien ;
 Parti socialiste (1950), ancien parti politique ukrainien ;
 Parti socialiste, parti politique uruguayen.

Voir aussi
 
 
 
 
 
 
 Parti socialiste européen
 
 Liste des partis sociaux-démocrates
 Socialisme
 Social-démocratie
 Socialisme démocratique